Quirini ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Maria Quirini (1680–1755), Benediktinerkardinal
 Cosima Bellersen Quirini (Kosima Bellersen Kvirini; Cosima Bellersen-Quirin; Kosima Bellersena Kvirīni; Bella Q.; * 1960), deutsche Buchhändlerin, Schriftstellerin und Mediatorin
 Giacomo de Quirini (vor 1692–nach 1710), aus Venedig stammender Kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Oberst und Bauverwaltungsbeamter
 Klaus Quirini (1941–2023), deutscher Sachverständiger für Musikrecht und DJ
 Pietro Quirini (1479–1514) O.S.B.Cam.

Siehe auch:
 Querini
 Quirin
 Quirinus
 Quirinius